Kasper Pedersen har flere betydninger:
 Kasper Pedersen (fodboldspiller)
 Kasper Pedersen (ishockeyspiller)